Николай Алексеевич Первышин (1890—1951) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из дворян Орловской губернии. Сын коллежского советника.

Учился во 1-м и 2-м кадетских корпусах, однако курса не окончил. В 1909 году поступил на службу во 2-й Кавказский стрелковый батальон. В 1912 году отправился добровольцем в болгарскую армию, принимал участие в боевых действиях, был произведён в подпоручики болгарской службы. По возвращении в Россию, 30 декабря 1913 года был произведён из унтер-офицеров в прапорщики запаса армейской пехоты по Петербургскому уезду.

С началом Первой мировой войны был призван в 269-й пехотный Новоржевский полк. Произведён в подпоручики 20 апреля 1915 «за отличия в делах против неприятеля». Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведён в поручики 30 января 1916 года, в штабс-капитаны — 14 августа того же года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России, с 1919 года — в составе отдельного Винницкого дивизиона Вооружённых сил Юга России. Эвакуировался из Крыма на корабле «Лазарев». Полковник.

В эмиграции во Франции. Жил в Париже, работал на заводе Рено, затем был шофёром такси. Состоял членом Союза Георгиевских кавалеров и Общекадетского объединения. Оставил записки о Первой мировой войне, посмертно опубликованные в журнале «Военная быль». Умер в 1951 году. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Семья 
Был женат на Нине Николаевне Дорожкиной (1898—1982). Их сын Ростислав (1920—2017) — инженер путей сообщения, общественный деятель русской эмиграции, член Общества «Икона» и староста церкви Воскресения Христова в Мёдоне.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 23.03.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 21.09.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 4.07.1916)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 1.01.1917)

Примечания

Источники 
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — М., 2008.
 Сморгонские блины // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/great-war/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6/1915/smorgon-pancakes/

Участники Первой Балканской войны
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа